Batavia, Jakarta régi holland neve
 Amerikai Egyesült Államok
 Batavia, város Illinoisban
 Batavia, város Iowában
 Batavia, város New Yorkban
 Batavia, város Ohióban
 Suriname
 Batavia, város Saramacca kerületben
egyéb
 Batavia, a Holland Kelet-indiai Társaság hajója